Heno blanco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Centaurea cyanus; o
 el nombre común de la planta Holcus lanatus.